Hoofdklasse (mannenhandbal) 2017/18
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2017/18